Brinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Brinkel (1913–1965), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Wolfgang Brinkel (* 1946), deutscher Sozialarbeiter und Publizist